La Ligat ha'Al 2014-2015 è stata la 61ª edizione del massimo campionato israeliano di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del Hapoel Gerusalemme.

Regular season

Playoffs

Squadra vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP regular season:  Lior Eliyahu, Hapoel Gerusalemme

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2014
Pallacanestro nel 2015
2014-2015